Curtet est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 François-Antoine Curtet (1763-1830), médecin français ;
 Jacqueline Curtet (1955-), athlète française, spécialiste du saut en longueur ;
 Jean-Samuel Curtet (1932-2019), écrivain, dramaturge, poète, enseignant et bellettrien vaudois ;
 Yvonne Curtet (1920-), athlète française, spécialiste du saut en longueur ;
  (prénom et dates inconnus), joueur de rugby français, vainqueur de la médaille d'argent au tournoi de rugby à XV aux Jeux Olympiques d'été de 1920 à Anvers.

Patronyme français